Феллин (современное название Вильянди) — город в Эстонии, административный центр уезда Вильяндимаа.
 Феллин — замок Тевтонского ордена, строительство которого было начато в 1224 году на месте бывшего городища.
 Феллин, Мэри — американский политик, представляющая Республиканскую партию.